

Musica
Rebel Heart – album del 1983 di Dan Seals
Rebel Heart – album del 2015 di Madonna
Rebel Heart – brano musicale strumentale dei The Corrs

Televisione
Rebel Heart – miniserie televisiva britannica del 2001